Diaconești se poate referi la:
 Diaconești, Bacău, Moldova
 Mănăstirea Diaconești, o mănăstire de maici din județul Bacău
 Diaconești, Dâmbovița, Muntenia
 Diaconești, Vâlcea, Muntenia

Vezi și 
 Diaconescu

Toponime românești